«Гол в Спасские ворота» — советский фильм 1990 года режиссёра Павла Любимова по сценарию Станислава Токарева.

Сюжет 
Олимпийские игры 1952 года. Футбольные матчи между сборной СССР и Югославией привлекают пристальное внимание поссорившихся к тому времени политических вождей этих стран… Как только сборная СССР по футболу проигрывает решающий матч, у команды ЦСКА, из которой состоит сборная, — назначаются неприятности: вину за поражение пытаются возложить на игроков команды, по указке сверху команду расформировывают.

Фильм хотя и основыван на реальном матче и содержит кадры кинохроники, однако, сюжет является художественным вымыслом, дополнен историей любви вымышленных персонажей — форварда сборной и начинающей актрисы. Персонажи фильма не основываются с реальных прототипах. Финальные титры:
Участие сборной СССР в Олипиаде-1952 и проигрыш 1:3 Югославии — единственный подлинный факт в этой придуманной авторами истории. Тем более не следует искать сходства между героями этого фильма и действительными участниками того исторического матча.

В ролях 
 Анатолий Котенёв — Всеволод Лосев, ведущий футболист сборной СССР
 Александра Яковлева — Людмила, актриса, невеста Лосева
 Борис Ципурия — Георгий, член советской делегации
 Юрий Кузнецов — Пахомов, член советской делегации, чекист
 Юрий Лазарев — Борис Андреевич Валентинов, тренер сборной СССР
 Виктор Проскурин — Николай Николаевич Романов, председатель Спорткомитета
 Борис Токарев — Александр Шелепин, комсомольский работник
 Борислав Брондуков — Михал Михалыч, сотрудник Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров
 Борис Бачурин — Алексей, капитан команды
 Леонид Евтифьев — Иванович, югославский полковник
 Георгий Бурджанадзе — Петорович, югославский офицер
 Ирина Аверина — Таня, жена Петоровича
 Виктор Ельцов — полковник, отец Тани
 Людмила Степченкова — Лена, сестра Людмилы
 Валентина Березуцкая — соседка Людмилы
 Даниил Нетребин — Николай Васильевич, работник Спорткомитета
 Татьяна Божок — ''Наташа, работница Спорткомитета

Литература 
 Рахлин С. — Гол в свои ворота // Панорама, № 665 , 5-11 января 1994. — с. 38-39
 Гол в Спасские ворота // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 93

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о футболе